Беде́вля () — село в Тячевском районе Закарпатской области Украины. Административный центр Бедевлянской сельской общины.

Население по переписи 2001 года составляло 3971 человек. Занимает площадь 2,958 км². Местный совет: 90561, с. Бедевля. вул. Волошина,18, тел. 3-50-17

Основано в 1225 году. Согласно административно-территориальному делению обсласти состоянию на 1996 г. в состав Бедевлянского сельсовета входят территориальные общины сёл Глиняный, Дубровка, Руня.

По своему географическому положению село Бедевля относится к центральной зоне Закарпатья и размещается в междуречье Тересвы и Тисы, по правому берегу последней. Недалеко протекают потоки — Глинянский и Монастырский, впадающими в реку, и Брусный, соединяющийся с Тячевцем, впадая в Тису.

Высота местности над уровнем моря составляет 240—260 метров.

Особенности природно-географических условий определяются горным рельефом.

Галерея

Примечания

Ссылки